Taxi! Taxi! – film del 1924 diretto da Noel M. Smith 
Taxi! Taxi! – film del 1927 diretto da Melville W. Brown 
Taxi! Taxi! – film del 2013 diretto da Kelvin Sng